Termin -{S56}- ima više značenja.

 S-oznake, S56: Odlagati materijal i njegov sadržaj na bezbednom mestu ili mestu određenom za odlaganje te supstance
 Sikorski S-56, američki helikopter